Колесо времени

Религии
  (Колесо истории) — представление о мировой истории во многих религиозных традициях.
 Колесо Времени (буддизм)

Литература
 «Колесо времени» (1930) — роман Александра Куприна.
 «Колесо Времени» (1990—2013) — цикл произведений писателя Роберта Джордана.

Кинематограф
 «Колесо времени» (2003) — документальный фильм Вернера Херцога.
 «Колесо времени» (2021) — американский телесериал по мотивам цикла «Колесо Времени» Роберта Джордана.

Прочее
 Колесо времени — песочные часы, достопримечательность Будапешта.

См. также 
 Цикличность в религии
 Циклическая модель (космология)